Парамоновка — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Парамоновка — до 1999 г. название села Кундызды в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Парамоновка — до 2017 г. название села Береке в подчинении горадминистрации Аксу Павлодарской области.

Россия 
 Парамоновка — деревня в Боханском районе Иркутской области.
 Парамоновка — деревня в Куйбышевском районе Новосибирской области, упразднена в 1968 г.
 Парамоновка — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Парамоновка — деревня в Саткинском районе Челябинской области, в 1973 году вошла в черту посёлка Межевой.

См. также 
 Отделение Парамоновка